Одо II (; ум. после 30 июля 1032) — маркграф Саксонской Восточной марки, граф  Швабенгау с 1030 года, сын Титмара II.

Биография 

О жизни Одо известно мало. После смерти отца в 1030 году он унаследовал западную часть Лужицкой марки, графство Швабенгау и, возможно,  Нордтюринггау и Серимунт. Однако о том, что он владел Нордтюринггау или Серимунтом, в современных Одо исторических источниках не упоминается. Восточная часть Лужицкой марки была отбита у Польши только в 1031 году. 

Одо не был женат, так же как не имел и внебрачных детей. Возможно, в момент смерти он был несовершеннолетним. Он стал последним представителем той ветви династии Биллунгов, из которой сам предположительно происходил. Точная дата его смерти неизвестна, но, возможно, это было в 1032 году, так как новый маркграф Лужицы, Дитрих II фон Веттин, был назначен уже в этом году маркграфом. В остальных землях ему наследовал граф Эзико фон Балленштедт, который по женской линии являлся потомком маркграфа Одо I, брата прадеда Одо II, графа Титмара I.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Маркграфы Лужицкие
Графы Нордтюринггау
Графы Швабенгау
Графы Серимунта
Правители Европы XI века
Персоналии:Германия